Добрч () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Быдгощский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 9938 человек (на 31 марта 2010 года).

Природа 
Гмина имеет разнообразный рельеф. Наибольшую площадь занимают ледниковые ландшафты, возникшие в результате накопления ледникового материала во время медленного таяния. Особого внимания заслуживают долина реки Вислы.
В гмине есть три крупных природных озера: Borówno площадью 43,8 га, Kusowo площадью 44 гектаров, Dobrcz площадью 30,2 га.

Среднегодовое количество осадков около 550 мм. Среднегодовая температура составляет 6,9 °С.

Сельское хозяйство 
81% от общей площади занимают пахотные земли (10483 га). Площадь пашен составляет 9394 га. Лесные земли занимают около 7 % площади.
В муниципалитете работает 968 фермерских хозяйств, которые занимают общую площадь 8853 га. Также работают 14 агротуристических ферм.

Предпринимательство 
Несмотря на сельскохозяйственных характер, в гмине работает около 460 предпринимателей.

Сельские округа 
 Аугустово (самая маленькая, 137 км²)
 Борувно
 Добрч
 Гондеч
 Котомеж
 Козелец
 Кусово
 Магдаленка (самая крупная, 1126 км²)
 Некля
 Паулины
 Сенно
 Стронно
 Стшельце-Дольне
 Стшельце-Гурне
 Супонин
 Тшебень
 Тшецевец
 Тшенсач
 Влуки
 Вудзын
 Вудзынек
 Залесе

Прочие поселения 
 Александровец
 Александрово
 Хелмщонка
 Хутна-Весь
 Карчемка
 Каролево
 Линувец
 Марцелево
 Пыщын
 Зла-Весь

Соседние гмины 
 Быдгощ
 Гмина Домброва-Хелминьска
 Гмина Короново
 Гмина Осельско
 Гмина Прущ

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства